Россони — озеро в Білорусі, Вітебська область
 Россони — селище міського типу в Білорусі, Вітебська область